Gold und Silber – valzer di Ferenc Lehár
 Oro e argento – singolo di Gemitaiz
 Pokémon Oro e Argento – videogiochi della serie Pokémon